Matela - freguesia no concelho de Penalva do Castelo, Portugal
 Matela - freguesia no concelho de Vimioso, Portugal

Desambiguações de topônimos